Корнелиус Смит ():
 Корнелиус Элвин Смит (род. 1937) — генерал-губернатор Багамских Островов с 2019 года.
 Корнелиус Смит-младший (род. 1982) — американский телевизионный актёр.